Beat Frederic d'Arràs, monjo benedictí del s. XI.
 Sant Frederic de Namur, bisbe de Lieja al s. XII.
 Beat Frederic de Ratisbona, germà llec augustinià al s. XIV.
 Sant Frederic d'Utrecht, bisbe al s. IX.